Asia League Ice Hockey 2005/2006 var den tredje säsongen av Asia League Ice Hockey. Totalt nio lag från tre länder deltog. Inför säsongen drog sig Golden Amur ur ligan. Nya lag för denna säsong var Kangwon Land (som senare antog namnet High1) och Nordic Vikings (ett lag baserat på nordiska spelare med sin bas i Peking). För Nordic Vikings blev detta den enda säsongen i ligan. Kokudo Ice Hockey Club vann mästerskapstiteln.

Grundserien

Tabell
Nedan ses slutställningen för grundserien.

Slutspelet
Lagen placerade 3-6 i grundserien möttes i kvartsfinaler, medan lagen placerade 1-2 förkvalificerades till semifinal. I slutspelet avgjordes samtliga omgångar i bäst av fem matcher; nedan ses utgången.

Källor

Externa länkar
 Asia League Ice Hockey

Ishockeysäsongen 2005/2006
2013/2014
2005 i Japan
2005 i Kina
2005 i Sydkorea
2006 i Japan
2006 i Kina
2006 i Sydkorea